Šetření může být:
 snižování nákladů
 spoření a úspory
 vyšetřování a objasňování nějaké události
úřední šetření
policejní vyšetřování

Související články 
ošetření